

Доліви — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Доліви — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства